Penha (en castellano Peña) puede referirse a:

 Penha - municipio brasileño del Estado de Santa Catarina.
 Penha de França - freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa.
 Penha Garcia - freguesia portuguesa del municipio de Idanha-a-Nova.
 Penha da Águia - freguesia portuguesa del municipio de Figueira de Castelo Rodrigo
 Penha Longa - freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses.
 Penhas da Saúde - localidad en el municipio de Covilhã, Portugal. 
 Apeadero de Penha - plataforma ferroviaria de la Línea de Guimarães, Portugal.
 Terminal Penha - terminal de ómnibus de la ciudad de São Paulo, Brasil. 
 Estación Penha - es una de las estaciones de la Línea 3 - Roja del Metro de São Paulo.